Kless ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kless Edler von Drauwörth (1882–1961), österreichischer Offizier sowie SS-Brigadeführer
 Friedrich Kless (1906–1994), deutscher Generalmajor während des Zweiten Weltkriegs
 Johann Kless (1669–1720), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenliedkomponist

Siehe auch:
 Gless
 Cless
 Kläß